Sedletz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Sedlec-Prčice (Sedletz-Pertschitz), Stadt im Okres Benešov

Sedlec u Benátek nad Jizerou, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
Sedlec u Kralovic, Gemeinde im Okres Plzeň-sever
Sedlec u Líbeznic, Gemeinde im Okres Praha-východ 
Sedlec u Libochovic, Gemeinde im Okres Litoměřice 
Sedlec u Náměště nad Oslavou, Gemeinde im Okres Třebíč

Sedlec, Ortsteil von Svatý Jan pod Skalou, Okres Beroun
Sedlec u Kutné Hory, Ortsteil von Kutná Hora, Okres Kutná Hora
Sedlec u Lanžova, Ortsteil von Lanžov, Okres Trutnov
Sedlec u Mšena, Ortsteil von Mšeno, Okres Mělník
Sedlec u Starého Plzence, Ortsteil von Starý Plzenec, Okres Plzeň-jih
Sedlec u Votic, Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Benešov
Sedlec u Vraclavi, Ortsteil von Vraclav, Okres Ústí nad Orlicí 
Sedlec u Žebráku, Ortsteil von Žebrák, Okres Beroun
Sedlice (Praskačka), Ortsteil von Praskačka, Okres Hradec Králové

siehe auch: Sedlec, Sedlitz, Sedletz-Ossarium